

Astronomia 
 31555 Wheeler – asteroide della fascia principale

Geografia 
 India
 Isola Wheeler

 Stati Uniti d'America
 Wheeler – comunità non incorporata della Contea di Lawrence, Alabama
 Wheeler – villaggio della Contea di Jasper, Illinois
 Wheeler – census-designated place della Contea di Porter, Indiana
 Wheeler – township della Contea di Gratiot, Michigan
 Wheeler – città della Contea di Steuben, New York
 Wheeler – città della Contea di Tillamook, Oregon
 Wheeler – città della Contea di Wheeler, Texas
 Wheeler – villaggio della Contea di Dunn, Wisconsin

Persone 
 Arthur Wheeler (1916-2001) – pilota motociclistico britannico
 Carlos Wheeler (1978) – ex cestista statunitense
 Caron Wheeler (1963) – cantante britannica
 Charles F. Wheeler (1915-2004) – direttore della fotografia statunitense
 Christina Wheeler (1982) – ex tennista australiana
 Christos Wheeler (1997) – calciatore cipriota
 Clinton Wheeler (1959-2019) – cestista statunitense
 David Wheeler (1925-2012) – regista, produttore cinematografico e attore statunitense
 Deborah Wheeler, vecchio nome da sposata di Deborah J. Ross (1947) – scrittrice statunitense
 Erica Wheeler (1991) – cestista statunitense
 Flex Wheeler (1965) – ex culturista statunitense
 Hugh Wheeler (1912-1987) – librettista, romanziere, sceneggiatore e traduttore britannico naturalizzato statunitense
 Humpy Wheeler (1938) – dirigente d'azienda statunitense
 Jacquetta Wheeler (1981) – modella britannica
 John Archibald Wheeler (1911-2008) – fisico statunitense
 Joseph Wheeler (1836-1906) – politico e generale statunitense
 Kenny Wheeler (1930-2014) – trombettista e compositore canadese
 Lucile Wheeler (1935) – ex sciatrice alpina canadese
 Lyle R. Wheeler (1905-1990) – scenografo statunitense
 Maggie Wheeler (1961) – attrice statunitense
 Michael Wheeler (1935-2020) – velocista britannico
 Mortimer Wheeler (1890-1976) – archeologo britannico
 Peter Wheeler (1948) – ex rugbista a 15 e dirigente sportivo britannico
 Philip Wheeler (1984) – giocatore di football americano statunitense 
 Roger Wheeler (1926-1981) – imprenditore statunitense
 Sally Wheeler (1970) – attrice statunitense
 Tim Wheeler (1977) – cantante e chitarrista nordirlandese
 Tony e Maureen Wheeler – scrittori ed editori 
 Tyson Wheeler (1975) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Zack Wheeler (1990) – giocatore di baseball statunitense

Altro
 Renee Wheeler – personaggio minore della serie televisiva statunitense The O.C.

Pagine correlate
William Wheeler